Олег Ларичев:
 Ларичев, Олег Валерьевич (род. 1972) менеджер, портфельный управляющий и член инвестиционного комитета компании «Тройка Диалог».
 Ларичев, Олег Иванович (1934—2003) — советский и российский учёный, доктор технических наук, специалист в области принятия решений и искусственного интеллекта, академик РАН.
 Олег Ларичев — стрит-арт-художник